Hrvatska:
 Antunovac općina u Osječko-baranjskoj županiji
 Antunovac (Lipik), gradsko naselje Lipika
 Antunovac (Velika), naselje u općini Velika